Christopher Ryan Armstrong (né le  à Régina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1991-1992 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||43 ||2 ||7 ||9 ||19 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1992-1993 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||67 ||9 ||35 ||44 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||64 ||13 ||55 ||68 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 || Cyclones de Cincinnati || LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||10 ||1 ||3 ||4 ||2  
|-
|1994-1995 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||66 ||17 ||54 ||71 ||61 ||10 ||2 ||12 ||14 ||22
|-
|1994-1995 || Cyclones de Cincinnati || LIH ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|1995-1996 || Monarchs de la Caroline || LAH ||78 ||9 ||33 ||42 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Monarchs de la Caroline || LAH ||66 ||9 ||23 ||32 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Komets de Fort Wayne || LIH ||79 ||8 ||36 ||44 ||66 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1998-1999 || Bears de Hershey || LAH ||65 ||12 ||32 ||44 ||30 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1998-1999 || Admirals de Milwaukee || LIH ||5 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Thoroughblades du Kentucky || LAH ||78 ||9 ||48 ||57 ||77 ||9 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
|2000-2001 || Lumberjacks de Cleveland || LIH ||77 ||9 ||32 ||41 ||42 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2000-2001 || Wild du Minnesota || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||80 ||10 ||38 ||48 ||49 ||20 ||3 ||8 ||11 ||4
|-
|2002-2003 || EV Zoug || LNA ||21 ||0 ||7 ||7 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Augsburger Panther || DEL ||22 ||3 ||16 ||19 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||70 ||9 ||37 ||46 ||48 ||9 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2003-2004 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || ERC Ingolstadt || DEL ||46 ||5 ||19 ||24 ||36 ||11 ||2 ||6 ||8 ||18
|-
|2005-2006 || ERC Ingolstadt || DEL ||43 ||6 ||16 ||22 ||52 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2006-2007 || Lions de Francfort || DEL ||50 ||4 ||17 ||21 ||52 ||8 ||0 ||5 ||5 ||10
|-
|2007-2008 || Lions de Francfort || DEL ||55 ||8 ||24 ||32 ||77 ||12 ||1 ||6 ||7 ||18
|-
|2008-2009 || Lions de Francfort || DEL ||49 ||1 ||12 ||13 ||50 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||51 || 5 || 20 || 25 || 28||- ||- ||- ||- ||-  

|7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales

|1994 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en juin 1975
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Monarchs de la Caroline
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du EV Zoug
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Défenseur de hockey sur glace